Шала:
 Шала —  ближневосточная богиня
 Шала, Абдуррахман — албанский и югославский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Шала, Эгзон — албанский и косовский борец вольного стиля.
 Шала-казахи — уничижительное прозвище той части казахской нации, которая не владеет казахским языком, не чтит казахскую культуру и традиции.
 Шала — река в Албании.
 Шала — река в России.
  — озеро в Эфиопии.